10218 Бірштадт (10218 Bierstadt) — астероїд головного поясу.
Альберт Бірштадт (нім. Albert Bierstadt; 7 січня 1830(18300107), Золінген — 18 лютого 1902, Нью-Йорк) — один з найвідоміших американських пейзажистів XIX ст.
Бірштадт (гора) () — гора в окрузі Клір-Крік, штат Колорадо, США.